Bear Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bear Hill (Alaska)
 Bear Hill (Litchfield County, Connecticut, 187 m)
 Bear Hill (Litchfield County, Connecticut, 390 m)
 Bear Hill (Middlesex County, Connecticut)
 Bear Hill (New London County, Connecticut)
 Bear Hill (Windham County, Connecticut, 188 m)
 Bear Hill (Windham County, Connecticut, 215 m)
 Bear Hill (Windham County, Connecticut, 232 m)
 Bear Hill (Indiana)
 Bear Hill (Iowa)
 Bear Hill (Kalifornien)
 Bear Hill (Franklin County, Maine)
 Bear Hill (Knox County, Maine)
 Bear Hill (Waldo County, Maine)
 Bear Hill (York County, Maine)
 Bear Hill (Maryland)
 Bear Hill (Essex County, Massachusetts, 31 m)
 Bear Hill (Essex County, Massachusetts, 62 m)
 Bear Hill (Hampden County, Massachusetts)
 Bear Hill (Hampshire County, Massachusetts)
 Bear Hill (Middlesex County, Massachusetts, 106 m)
 Bear Hill (Middlesex County, Massachusetts, 111 m)
 Bear Hill (Middlesex County, Massachusetts, 154 m)
 Bear Hill (Middlesex County, Massachusetts, 169 m)
 Bear Hill (Middlesex County, Massachusetts, 67 m)
 Bear Hill (Middlesex County, Massachusetts, 92 m)
 Bear Hill (Norfolk County, Massachusetts)
 Bear Hill (Worcester County, Massachusetts)
 Bear Hill (Minnesota)
 Bear Hill (Nebraska)
 Bear Hill (Grafton County, New Hampshire)
 Bear Hill (Merrimack County, New Hampshire, 226 m)
 Bear Hill (Merrimack County, New Hampshire, 254 m)
 Bear Hill (Merrimack County, New Hampshire, 400 m)
 Bear Hill (Merrimack County, New Hampshire, 474 m)
 Bear Hill (Clinton County, New York)
 Bear Hill (Fulton County, New York)
 Bear Hill (Saratoga County, New York)
 Bear Hill (Ulster County, New York)
 Bear Hill (Wayne County, New York)
 Bear Hill (Oregon)
 Bear Hill (Pennsylvania)
 Bear Hill (Providence County, Rhode Island)
 Bear Hill (Washington County, Rhode Island)
 Bear Hill (Orange County, Vermont)
 Bear Hill (Orleans County, Vermont)
 Bear Hill (Windham County, Vermont, 338 m)
 Bear Hill (Windham County, Vermont, 400 m)
 Bear Hill (Windham County, Vermont, 527 m)
 Bear Hill (Windsor County, Vermont)